Mázi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Oinói (ort i Grekland, Attika), Nomarchía Dytikís Attikís, 
 Kastráki (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Korinthías, 
 Mázi (ort), Epirus, Nomós Ioannínon, 

Robotskapade Greklandförgreningar